Arnot ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Arnot (* 1931), deutscher Diplomat
 
 Frederick Stanley Arnot (1858–1914), Missionar
 John Arnot junior (1831–1886), US-amerikanischer Politiker
 Lizzie Arnot (* 1996), schottische Fußballnationalspielerin

Orte:
 Arnót, Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungarn

in den Vereinigten Staaten:
 Arnot (Alabama), im Lauderdale County – nicht mehr existent
 Arnot (Mississippi), im Adams County
 Arnot (Pennsylvania), im Tioga County

Sonstiges:

 Arnot Creek, Fließgewässer im Sanilac County, Michigan
 Arnot Run, Fließgewässer im Warren County, Pennsylvania
 Arnot Oil Field, Ölfeld im Adams County, Mississippi
 Kraftwerk Arnot, ein Kohlekraftwerk in Südafrika

Siehe auch:
 Arnott